Преброяването на населението в Молдова през 2004 година е първото по ред откакто страната е независима. То се провежда от Националното статистическо бюро в периода 5–12 октомври.

Резултати

Етнически състав 

Численост на етническите групи, по райони:

Дял на етническите групи, по райони (в %):

Временно отсъстващи жители 
Численост на временно отсъстващите жители, по страна на пребиваване и постоянно жителство (по райони):

Вижте също 
 Население на Молдова

Източници

Външни препратки 

  Информация за преброяването на населението в сайта на Националното статистическо бюро

Преброявания на населението в Молдова
2004 година